Serpentine (von lateinisch serpens ‚Schlange‘) steht für:

 Serpentine, ein schlangenförmig angelegter Weg oder eine ebensolche Straße an einem Berghang
 Minerale der Serpentingruppe
 Serpentine (Alchemie), ein Destilliergefäß der Alchemie
 Serpentine (Computerspiel), ein Computerspiel für Apple II aus dem Jahr 1982, das für Atari-Heimcomputer, Commodore VC 20 und C64 und IBM PC portiert wurde 
 Serpentine (Fluss), ein Fluss in Frankreich
 Serpentine (Font), eine Schriftfamilie entworfen von Dick Jensen (1972)
 Serpentine (Musiker), ein Schweizer Sänger und Komponist
 The Serpentine, den See im Londoner Hyde Park
 Das auch als Abgeordneten-Schlange bekannte Wohngebäude auf dem Moabiter Werder im Berliner Bezirk Mitte

Siehe auch

 Serpentin
 Serpentine River